A Smart Capture – film del 1904 diretto da Alf Collins
 A Smart Capture – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon